Eichelgraben ist ein Fließgewässername:

 Eichelgraben (Bega), rechter Zufluss der Bega zwischen der Stadt Barntrup und dem zugehörigen Mönchshof, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Eichelgraben (Eger), linker Zufluss der Eger über einen Mühlkanal in Trochtelfingen (Stadt Bopfingen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eichelgraben (Forellenbach), rechter Zufluss des Forellenbachs bei Weldingsfelden, Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eichelgraben (Rohrwiesenbach), Quellbach des Rohrwiesenbachs nahe dem Häuserackerhof (Gemeinde Kleinostheim), Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Eichelngraben
 Eichelbach